Altes Dorf steht für:

 Altes Dorf (Hildesheim), eine Wüstung in Hildesheim, Niedersachsen
 Altes Dorf (Pechau), Burgwall in Magdeburg
 eine Ortslage von Oschersleben (Bode), Sachsen-Anhalt
 eine Wüstung in Dresden, Sachsen, siehe Liste der Wüstungen in Dresden#Stadtbezirk Klotzsche
Museum Altes Dorf, Ukraine
Siehe auch:
 Altdorf
 Altendorf